Georges Liomin ist der Name folgender Personen:

* Georges-Auguste Liomin (1763–1819), Schweizer Pfarrer und Schriftsteller
 Georges-Louis Liomin (1724–1784), Schweizer Theologe